

Patronyme 
 Abel Damourette (1854-19?), peintre et lithographe français ;
 Jacques Damourette (1873-1943), linguiste français ;
 Louis Damourette (1752-1820), fermier et un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme